Personen
 Benjamin Jannink (1815-?), Nederlands textielfabrikant
 Gerrit Jannink (politicus) (1865-1942), Nederlands liberaal politicus
 Gerhard Jannink (1873-1938), Nederlands textielfabrikant
 Gerrit Jannink (hockeyer) (1904-1975), Nederlands hockeyer

 Overig
 Cirkels van Jannink, Mandercirkels
 Fabriekscomplex Jannink, een Nederlandse textielfabriek